Хаптодусы () — подсемейство хищных пеликозавров семейства Sphenacodontidae. Наиболее примитивные из сфенакодонтов. Известны из позднего карбона — ранней перми Северной Америки и Европы. Животные средних размеров (длиной до 1,5—2 метров). Череп высокий, короткий, зубы мощные. «Паруса» нет. По образу жизни напоминали современных хищных ящериц, обитали в тропических лесах. Обычно выделяют лишь один род хаптодус (Haptodus). Тем не менее, иногда род разделяют на 4 рода (подрода):

Хаптодус — Haptodus (H. baylei, из позднего карбона — ранней перми Западной Европы, длиной до 2 метров). Сюда относится также самый примитивный и мелкий вид — H. garnettensis из позднего карбона (касимовский век) Канзаса. Длина до 60 см.

Хаптодусы могут быть исходной группой для происхождения не только настоящих сфенакодонтов (таких, как диметродон), но и терапсид. Не исключено, что загадочный пеликозавр тетрацератопс близок к хаптодусам.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20120922095355/http://macroevolution.narod.ru/28ivakhnenko.pdf
 Palaeos Vertebrates 3900.400 Synapsida: Sphenacodontia
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Pelycosaurs.htm

Сфенакодонты
Синапсиды пермского периода